Мещеры — название населённых пунктов:

Россия 
 Мещеры — деревня в Раменском районе Московской области.
 Мещеры — деревня в Вачском районе Нижегородской области.

См. также 
 Мещёра